Španělské náměstí může být:

náměstí
 Piazza di Spagna – náměstí v Římě v Itálii
 Španělské náměstí (Mostar) (Španjolski trg) – náměstí v Mostaru v Bosně a Hercegovině
 Plaza de España (Barcelona) – náměstí v Barceloně ve Španělsku
 Plaza de España (Palma) – náměstí v Palma de Mallorca na ostrově Mallorca ve Španělsku
 Plaza de España (Madrid) – náměstí v Madridu ve Španělsku
 Plaza de España (Santa Cruz de Tenerife) – náměstí v Santa Cruz de Tenerife ve Španělsku
 Plaza de España (Sevilla) – náměstí v Seville ve Španělsku
 Plaza de España (Cádiz) – náměstí v Cádizu ve Španělsku
 Plaza de España (A Coruña) – náměstí v A Coruña ve Španělsku
 Plaza de España (Santo Domingo) – náměstí v Santo Domingu v Dominikánské republice
 Plaza de España (Lisabon) – náměstí v Lisabonu v Portugalsku
 Plaza España (Concepción) – náměstí v Concepciónu v Chile

stanice metra
 Plaza de España (stanice metra) – stanice metra v Madridu